Вишневское — многозначный термин.

 Вишневское — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина);
 Вишневское — озеро на северо-западе Белоруссии, в бассейне реки Страча (приток Вилии);

См. также 
 Вишневское сельское поселение;
 Вишневское гетто.